Slovo žesť je přejato z ruštiny a v češtině má více významů:
 zastaralé označení pro jemnější plech, především z neželezných kovů
 žestě – plechové hudební nástroje.
 Žesť (film) – ruský kriminální film

Externí odkazy